46-я авиацио́нная диви́зия  — авиационное воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименования дивизии 
Именуется как 46-я авиационная дивизия, встречаются также наименования дивизии как 46-я смешанная авиационная дивизия,  46-я бомбардировочная авиационная дивизия и 46-я истребительная авиационная дивизия.

Формирование дивизии 
46-я смешанная авиационная дивизия сформирована 12 августа 1940 года на основании Постановления СНК СССР в составе ВВС Московского военного округа .

Расформирование дивизии 
46-я авиационная дивизия 1 марта 1942 года расформирована в составе Военно-воздушных сил Калининского фронта.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 1 марта 1942 года.

Командиры дивизии

В составе соединений и объединений

Состав дивизии

Участие в операциях и битвах 
 Смоленское сражение.
 Битва за Москву:
 Ржевско-Вяземская операция — с 8 января 1942 года по 1 марта 1942 года.
 Сычёвско-Вяземская операция — с 8 января 1942 года по 1 марта 1942 года.

Отличившиеся воины 
  Демченков, Филипп Трофимович, младший лейтенант, командир звена 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Калининского фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 687.
  Долгушин, Сергей Фёдорович, лейтенант, командир  эскадрильи 180-го истребительного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Калининского фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 598. 
  Макаров Сергей Васильевич, лейтенант, командир звена 180-го истребительного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Калининского фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Фак Фёдор Кузьмич, младший лейтенант, начальник связи эскадрильи 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 46-й авиационной дивизии Военно-воздушных сил Калининского фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 573.
  Хвостунов Андрей Григорьевич, младший лейтенант, командир звена 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 46-й авиационной дивизии Военно-воздушных сил Калининского фронта Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 575.

Другие известные люди, служившие в дивизии 
 В 134-м скоростном бомбардировочном авиаполку 46-й авиадивизии на Ар-2 воевал лейтенант Леонид Никитович Хрущёв, сын Н. С. Хрущёва. 27 июля 1941 в районе станции Изоча он был сбит и получил тяжёлое ранение.

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году